Ел Росарио, Гранха има више значења:

 Ел Росарио, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росарио, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику